Alexios - forma greca del nome proprio di persona Alessio
Alexios - personaggio del videogioco Assassin's Creed: Odyssey